Samuel Cabot ist der Name folgender Personen:

* Samuel Cabot Jr. (1784–1863), US-amerikanischer Unternehmer 
 Samuel Cabot III (1815–1885), US-amerikanischer Arzt und Ornithologe 
 Samuel Cabot IV (1850–1906), US-amerikanischer Chemiker und Unternehmer